Маскаро́н ( из  — большая маска) — декоративный элемент в виде маски зверя, мифического существа, мифологического персонажа, в отличие от обычного понятия «маска», помещаемый на изделия декоративного и прикладного искусства — сосуды, тарели, антабы (дверные молотки, ручки) или иные изделия, в архитектуре — на замко́вые камни в архивольтах арок, наличниках или сандриках дверных и оконных проёмов. Маскароны, как и протомы, гермы, теламоны, украшают изделия классической мебели.

Как правило, маскароны представляют собой горельефное или скульптурное изображение. В средневековье такие изображения в виде устрашающих существ использовали в качестве водомётов — гаргулий. В архитектуре эпохи итальянского Возрождения маскароны чаще использовали для городских фонтанов. Такие маскароны могут иметь комический характер. Маскароны — распространённый мотив в искусстве французских художников школы Фонтенбло. Декоративные маскароны — неотъемлемая часть ренессансных гротесков, рисунков и орнаментальных гравюр фламандского барокко, немецких кляйнмайстеров, художников французского «большого стиля» Людовика XIV, стиля Регентства и рококо, композиций Ж. Лепотра, фантазий «беренад» — рисунков Жана Берена Старшего.

Один из самых знаменитых в популярной культуре маскаронов — так называемые «Уста истины» () — античная круглая мраморная плита с изображением маски Тритона (или Океана), датируемая I веком н. э. и расположенная с XVII века в нартексе церкви Санта-Мария-ин-Козмедин в Риме. В Средние века с этим диском было связано поверье, что если лжец вставит руку в отверстие, выполненное в виде рта божества, то божество её откусит. Широкую известность эта легенда получила после выхода на экраны американской романтической комедии «Римские каникулы» (реж. Уильям Уайлер, 1953).

В России маскароны появились в архитектуре петровского барокко начала XVIII века, сохранялись на протяжении всего XVIII столетия и получили наибольшее распространение в архитектуре классицизма и неоренессанса XIX века. Позднее — в архитектуре неоклассического течения периода модерна.

Галерея

Примечания

Литература 
 Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. — Л.: Искусство, 1991
  
 Матвеев П. Н. Атланты и кариатиды Петербурга. — СПб.: Искусство-СПб., 2001
 Алмазов Б. Повести каменных горожан: Очерки о декоративной скульптуре Санкт-Петербурга. — М.: Центрполиграф, 2012. — 431 с. — (Всё о Санкт-Петербурге) — ISBN 9785227039491
 Скочилов Б. Б. Маскароны Петербурга. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Нестор-История, 2019. — 272 с. — ISBN 9785446914562

Ссылки 
 База данных фотографий маскаронов
 Маскарон / ADcity: Архитектурный журнал
 

Архитектурные элементы
Рельеф (скульптура)
Фонтанная скульптура